Mikhaïlovski (masculin), Mikhaïlovskaïa (féminin) ou Mikhaïlovskoïe (neutre) peut faire référence à :
 Nikolaï Mikhaïlovski (1842-1904), sociologue et écrivain politique russe.
 
 Palais Mikhaïlovski, bâtiment abritant une partie des collections du Musée Russe à Saint-Pétersbourg.
 Mikhaïlovskoïe, ancien nom de la ville de Mikhaïlovsk (krai de Stavropol, Russie)
 complexe minier et métallurgique russe « Mikhailovsky GOK » (du combinat METALLOINVEST Holding Company JSC)
 Mikhaïlovskoïe, domaine familial d'Alexandre Pouchkine
 Elena Mikhailovskaya (1949-1995), joueuse de dames soviétique
 Alexandre Mikhaïlovski-Danilevski (1789-1848), militaire, sénateur et historien russe des guerres napoléoniennes

Voir aussi 

Mikhaïlovka

Patronyme russe